Tempestade - em inglês, storm
Ou ainda:
Storm (álbum) - álbum da banda norueguesa Theatre of Tragedy, lançado em 2006
Storm (banda) - banda de folk metal
Storm (canção) - da banda japonesa Luna Sea
Storm (livro) - livro de 1941 escrito por George R. Stewart
Storm (Marvel Comics) - personagem da Marvel Comics, conhecida no Brasil como Tempestade
Rio Storms - rio sul-africano

Desambiguação